Reiz steht  für:
 Reiz, ein bestimmter Impuls auf ein lebendes System
 Toyota Reiz, Limousine von Toyota

Reiz ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wolfgang Reiz (1733–1790), deutscher Philologe 

Siehe auch:
 Reitz
 Raitz